Interkontinentala cupen 1968 var den nionde upplagan av Interkontinentala cupen som avgjordes i två matcher mellan de europeiska och sydamerikanska mästarna i fotboll.

Europa representerades av Manchester United från Manchester, England som vann Europacupen 1967–68. Sydamerika representerades av Estudiantes från La Plata, Argentina som vann Copa Libertadores 1968.

Lagen möttes vid två tillfällen och Estudiantes vann cupen efter en vinst på La Bombonera.

Matchresultat

Match 1

Match 2

Se även
Copa Libertadores 1968
Europacupen i fotboll 1967/1968

Källor

Noter

1968
Fotbollsåret 1968
1968 i Argentina
1968 i Storbritannien
Estudiantes de La Plata
Manchester United FC